Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Симона Халеп з рахунком 6–1, 6–3.
Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 кваліфікація Draw 

Одиночний розряд